Океанографи́ческое су́дно (также  ЭОС — экспедиционно-океанографическое судно) — судно для проведения океанографических исследований.

В мире 
Калипсо и Калипсо II Жак-Ива Кусто.

В СССР/России 
Первое советское океанографическое научно-исследовательское судно — «Персей» (построено в 1921 году на основе декрета Совнаркома РСФСР).

 Океанографические исследовательские суда проекта 852
  «Николай Зубов»
 «Академик Борис Петров» Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского
Использовались в Атлантических океанографических экспедициях ВМФ СССР.

 РФ
 В декабре 2012 в Калининграде спущено на воду океанографическое судно «Янтарь»  (на 2013 запланировано начало испытаний судна, в 2014 будет производиться проверка глубоководной техники и передача его Северному флоту). 19.6.2014 начались швартовные испытания, которые как ожидается продлятся до конца августа 2014 года; предполагается, что судно будет полностью готово к поселению экипажа к концу июня 2014 года; по завершении ГХИ, в конце ноября 2014 года судно будет передано заказчику.

См. также 
 Океанографическая станция
 Океанографическая платформа
 Судно обеспечения
 Корабль измерительного комплекса
 Научно-исследовательский флот Российской академии наук

Примечания 

Научно-исследовательские суда СССР